Ножкин — русская фамилия.

Известные носители 
 Ножкин, Михаил Иванович (род. 1937) — советский и российский киноактёр, народный артист РСФСР.
 Ножкин Н. Т. — волгоградский художник, автор ряда памятников участникам Сталинградской битвы.
 Ножкин А. — современный российский художник.